Miejscowości w USA:
 Bisbee – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
 Bisbee – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner